Альмахано () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 9,90 км². Население — 216 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сории